Antonio Maria Abbatini (1597-1679) – musicista
 Bruno Abbatini (1938–) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Guido Ubaldo Abbatini (1600-1656) – pittore